Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 4-es, továbbá -es, 4A, 4B, 4C, 4E, 4F, 4G, 4H, 4K, 4U, 4V, 4Y, illetve C4-es, MU4-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 4-es busz (Ajka)

 4-es busz (Baja)

 4-es busz (Balassagyarmat)

 4-es busz (Balatonfüred)

 4-es busz (Balatonfűzfő)

 4-es busz (Békéscsaba)

 4-es busz (Budapest)megszűnt
 -es busz (Budapest)megszűnt
 4A busz (Budapest)megszűnt
 MU4-es busz (Budapest)időszakos

 4-es busz (Cegléd)
 4A busz (Cegléd)

 4-es busz (Dunakeszi)

 4-es busz (Dunaújváros)

 4-es busz (Eger)
 4A busz (Eger)megszűnt

 4-es busz (Esztergom)szünetel

 4-es busz (Gödöllő)megszűnt
 4A busz (Gödöllő)megszűnt
 4E busz (Gödöllő)megszűnt

 4-es busz (Gyöngyös)
 Győr
 4-es busz (Győr)megszűnt

 4-es busz (Gyula)

 4-es busz (Hódmezővásárhely)

 4-es busz (Kaposvár)

 4-es busz (Kazincbarcika)
 4B busz (Kazincbarcika)
 4C busz (Kazincbarcika)

 4-es busz (Kecskemét)
 4A busz (Kecskemét)
 4C busz (Kecskemét)

 4-es busz (Miskolc)
 4A busz (Miskolc) megszűnt
4B busz (Miskolc) megszűnt
4C busz (Miskolc) megszűnt
4N busz (Miskolc) megszűnt
4T busz (Miskolc) megszűnt
4V busz (Miskolc) megszűnt

 4-es busz (Mosonmagyaróvár)
 4A busz (Mosonmagyaróvár)
 4H busz (Mosonmagyaróvár)

 4-es busz (Nagykanizsa)
 4A busz (Nagykanizsa)
 4Y busz (Nagykanizsa)

 4-es busz (Nyíregyháza)
 4Y busz (Nyíregyháza)

 4-es busz (Ózd)

 4A busz (Pápa)
 4B busz (Pápa)

 4-es busz (Pécs)
 4Y busz (Pécs)

 4-es busz (Salgótarján)
 4A busz (Salgótarján)
 4B busz (Salgótarján)megszűnt
 M4-es busz (Salgótarján)megszűnt

 4-es busz (Siófok)

 4-es busz (Sopron)

 4-es busz (Szekszárd)
 4A busz (Szekszárd)
 4C busz (Szekszárd)
 4Y busz (Szekszárd)

 4E busz (Székesfehérvár)megszűnt

 4-es busz (Szolnok)
 4A busz (Szolnok)

 4H busz (Szombathely)

 4-es busz (Tatabánya)
 4A busz (Tatabánya)megszűnt
 4E busz (Tatabánya)
 4F busz (Tatabánya)
 4G busz (Tatabánya)megszűnt
 4K busz (Tatabánya)megszűnt
 4V busz (Tatabánya)megszűnt
 4Y busz (Tatabánya)megszűnt

 4-es busz (Törökbálint)megszűnt

 4-es busz (Várpalota)

 4-es busz (Veszprém)
4A busz (Veszprém)
4B busz (Veszprém)temetői járat

 4-es busz (Zalaegerszeg)
 4A busz (Zalaegerszeg)
 4E busz (Zalaegerszeg)
 4U busz (Zalaegerszeg)
 4Y busz (Zalaegerszeg)
 C4-es busz (Zalaegerszeg)